Malicorne kan syfta på:
 Malicorne, Allier
 Malicorne, Yonne